Velika nagrada Portugalske 1958 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1958. Odvijala se je 24. avgusta 1958.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Stirling Moss
| Vanwall
| 50
| 2:11:27,80
| 1
| 8
|-
! 2
| 24
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 50
| + 5:12,75
| 2
| 7
|-
! 3
| 6
|  Stuart Lewis-Evans
| Vanwall
| 49
| +1 krog
| 3
| 4
|-
! 4
| 8
|  Jean Behra
| BRM
| 49
| +1 krog
| 4
| 3
|-
! 5
| 22
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 49
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 6
| 10
|  Harry Schell
| BRM
| 49
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 7
| 14
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 48
| +2 kroga
| 8
|  
|-
! 8
| 12
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 48
| +2 kroga
| 9
|  
|-
! 9
| 16
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 46
| +4 krogi
| 11
|  
|-
! Ods
| 28
|  Carroll Shelby
| Maserati
| 47
| Zavore
| 10
|  
|-
! Ods
| 4
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 37
| Zavrten
| 5
|  
|-
! Ods
| 20
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 25
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 18
|  Cliff Allison
| Maserati
| 15
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 32
|  Jo Bonnier
| Maserati
| 9
| Okvara
| 14
|  
|-
! Ods
| 30
|  Maria Teresa de Filippis
| Maserati
| 6
| Motor
| 15
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1958
1958